Myrtjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Västmanland 
Myrtjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Lilla Myrtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2 ha)
Stora Myrtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (4 ha)

Värmland 
Myrtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,

Dalarna 
Myrtjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (4,55 ha)
Myrtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Lilla Myrtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stora Myrtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (8,27 ha)
Myrtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Myrtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (8,38 ha)

Hälsingland 
Myrtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Myrtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Jämtland 
Myrtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Stormyrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, vid Näsbodarna), sjö i Ragunda kommun,

Medelpad 
Myrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2 ha)

Ångermanland 
Myrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (9,93 ha)
Myrtjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,03 ha)

Västerbotten 
Myrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 721728-170953), sjö i Skellefteå kommun,  (11,7 ha)
Myrtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 722070-169757), sjö i Skellefteå kommun,  (15,1 ha)
Norra Myrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Södra Myrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun,

Norrbotten 
Myrtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (7,42 ha)

Lappland 
Myrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,37 ha)
Myrtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn